Alessandro Barnabò – cardinale italiano
 Alessandro Marco Barnabò – imprenditore italiano
 Guglielmo Barnabò – attore italiano
 Ivo Barnabò Micheli – regista e sceneggiatore italiano
 Luigi Barnabò – arbitro di calcio italiano